

Geografia 
 Ena – città giapponese della prefettura di Gifu

Sigle 
 École nationale d'administration – scuola nazionale d'amministrazione francese
 Extractable nuclear antigens – antigeni nucleari estraibili

Codici 
 ENA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kenai Municipal, Kenai (Alaska), Stati Uniti

Onomastica
 Ena – forma anglicizzata del nome proprio irlandese Eithne

Persone 
 Ena – quarto nome, utilizzato spesso e informalmente, di Vittoria Eugenia di Battenberg, regina di Spagna dal 1906 al 1931